Ионик:

 Ионик — архитектурное украшение на четвертном вале.
 Ионик — стопа в древнегреческой поэзии
 Ионик — торговое название диуретика индапамида.